Парламентарните избори в Гърция през сепември 2015 година са предсрочни избори, проведени на 20 септември 2015 г.

Резултати 

2015
Избори през 2015 година
2015 година в Гърция